El término Telleira o A Telleira puede hacer referencia a:

A Telleira 

 A Telleira (Boimorto), localidad española de la parroquia de Arceo, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Telleira (Brión), aldea española de la parroquia de Bastavales, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Telleira (Cabana de Bergantiños), lugar español de la parroquia de Canduas, del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Telleira (Cambados), lugar español de la parroquia de Vilariño, del municipio de Cambados, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Telleira (Coles), aldea española de la parroquia de Albán, del municipio de Coles, provincia de Orense, Galicia.
 A Telleira (Rairiz de Veiga), localidad española de la parroquia de Ordes, del municipio de Rairiz de Veiga, provincia de Orense, Galicia.
 A Telleira (Tuy), barrio español de la parroquia de Caldelas, del municipio de Tuy, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Telleira (Villalba), aldea española de la parroquia de Sancobad, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.

Telleira 

 Telleira (Arteijo), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Telleira (Carballo), caserío español de la parroquia de Artes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Telleira (Cabovilaño), aldea española de la parroquia de Cabovilaño, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
 Telleira (Vilaño), aldea española de la parroquia de Vilaño, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Tilleira, barrio español de la parroquia de San Miguel de Reinante, del municipio de Barreiros, provincia de Lugo, Galicia.